Тулебек Космамбетов (; род. 5 июля 1947; , Казахская ССР, СССР) — казахстанский политический и общественный деятель, депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан ІI и IV созывов (1999 — 2011).

Биография 
Родился в 1947 году в городе Арысь. В 1967 году окончил Алматинский институт народного хозяйства по специальности инженер-экономист.

В 1993 году окончил академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ по специальности менеджер высшей квалификации. В 2001 году защитил учёную степень кандидата экономических наук, тема диссертации: «Стабилизация национальной финансовой системы (на примере Республики Казахстан)». С 1969 по 1971 годы — старший инженер-экономист ВЦ Госплана Казахской ССР.

С 1971 по 1981 годы — инструктор, заведующий Арысским горфинотделом. С 1981 по 1988 годы — заместитель заведующего Чимкентским облфинотделом.

С 1988 по 1992 годы — начальник Чимкентского областного отдела, областного управления социального обеспечения населения. С 1992 по 1998 годы — начальник управления, главного управления социальной защиты населения Южно-Казахстанской области.

С 1998 по 1999 годы — начальник управления по миграции и демографии Южно-Казахстанской области. С 1999 по 2011 годы — депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан ІI и IV созывов от избирательного округа № 67 Южно-Казахстанской области, член Комитета по финансам и бюджету Мажилиса Парламента Республики Казахстан, член депутатской группы Парламента Республики Казахстан «Енбек».

Награды 
 2001 — Медаль «10 лет независимости Республики Казахстан»
 2004 — Медаль «В ознаменование 100-летия железной дороги Казахстана»
 2005 — Медаль «10 лет Конституции Республики Казахстан»
 2006 — Медаль «10 лет Парламенту Республики Казахстан»
 2006 — Орден Курмет за особые заслуги перед государством и активную общественную деятельность.
 2008 — Медаль «10 лет Астане»
 2011 — Медаль «20 лет независимости Республики Казахстан»
 2011 — Орден «Содружество» (МПА СНГ) за особый вклад в развитие парламентаризма, укрепление демократии, обеспечение прав и свобод граждан в государствах-участниках СНГ.
 Награждён Почётной грамотой и Благодарственным письмом Президента Республики Казахстан и др.

Примечания

Ссылки 
 Толебек Космамбетов на официальном сайте Туркестанского областного маслихата

Выпускники Университета Нархоз
Члены партии «Аманат»
Депутаты Мажилиса Парламента Казахстана II созыва
Депутаты Мажилиса Парламента Казахстана III созыва
Депутаты Мажилиса Парламента Казахстана IV созыва
Члены политического совета партии «Аманат»